Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana maxima Merrem, 1820 est synonyme de Rhinella marina (Linnaeus, 1758)
Rana maxima Laurenti, 1768 est synonyme de Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae
Hylinae